Зелёнкин (Зеленкин) — русская фамилия; имеет женскую форму Зеленкина.

Известные носители 
 Зелёнкин, Виктор Васильевич (род. 1947) — российский политический деятель.
 Зелёнкин, Егор Фёдорович (1914—1980) — Герой Советского Союза.
 Зелёнкин, Михаил Михайлович (1920—1991) — Герой Советского Союза.

Зеленкин 
 Зеленкин, Александр Яковлевич (1955—1986) — советский футболист.
 Зеленкин, Иван Петрович (в монашестве Иоасаф; 1838—1912) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Зеленкин, Сергей Александрович (род. 1944) — советский и российский музыкант, скрипач, педагог, народный артист России (1998).

См. также 
 Зеленькино